Prinzeninseln steht für:

 Prinzeninseln (Istanbul), Inselgruppe und Stadtteil von Istanbul, Türkei
 Prinzeninseln, Teil der Tilevoides, Inselgruppe im Ionischen Meer

Siehe auch:
 Prinzeninsel, Halbinsel im Großen Plöner See, Schleswig-Holstein
 Panaitan, indonesische Insel, früher Prinseneiland (Prinzeninsel)